Виваксия () — род ископаемых мягкотелых чешуйчатых животных, известных только по окаменелостям, найденным впервые в канадских отложениях сланцев Бёрджес (там было обнаружено 140 экземпляров). Предполагаемое время жизни — с конца нижнего кембрия до среднего кембрия. Организмы в основном известны по рассеянным склеритам; сочленённые образцы, которые были найдены, имеют от 3,4 миллиметров (0,13 дюйма) до чуть более 50,8 мм (2 дюйма) в длину. Средний размер найденных ископаемых остатков — 30 мм. Внешний вид чем-то напоминает миниатюрного дикобраза с шипами и чешуёй. Шипы, как предполагается, служили для защиты. Впоследствии ископаемые остатки этого животного были найдены по всему миру, что позволяет предположить, что виваксия была широко распространена в эпоху кембрийского периода.

Систематика 
Точное таксономическое родство рода является предметом продолжающихся дебатов среди палеонтологов.
Данные о строении виваксии позволили выдвинуть гипотезу о существовании клады хальваксииды, в которую входят виваксия, все халкиерииды и Orthrozanclus. Эта гипотеза противоречит гипотезе Николаса Баттерфилда, считающего, что виваксия ближе к кольчатым червям нежели к моллюскам, в то время как халкиерииды ближе к моллюскам. Таким образом, изучение этого организма важно для выяснения эволюционной истории как моллюсков так и всех спиральных в целом.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Вымершие моллюски
Фауна кембрийского периода
Фауна сланцев Бёрджес